Federation Cup 1987 var den 25. udgave af Fed Cup, den kvindelige pendant til mændenes Davis Cup, arrangeret af International Tennis Federation. Turneringen blev spillet udendørs på hardcourt i Hollyburn Country Club i Vancouver, Canada i perioden 26. juli - 2. august 1987. Canada var Fed Cup-værtsland for første gang.

Turneringen blev vundet af Vesttyskland, som besejrede de forsvarende mestre fra USA med 2-1 i finalen, og som dermed vandt mesterskabet for første gang efter at holdet fire gange tidligere havde været i finalen og tabt. Det vindende vesttyske hold bestod af Steffi Graf, Claudia Kohde-Kilsch, Silke Meier og Bettina Bunge, mens USA blev repræsenteret af Chris Evert, Pam Shriver, Elise Burgin og Zina Garrison.

Resultater 

Alle holdkampe bestod af tre kampe, to singler og en double, og alle kampe blev spillet bedst af tre sæt.

Kvalifikationsrunde 

I kvalifikationsrunden spillede nitten hold om de sidste ti ledige pladser i hovedrunden. Vinderne af de ti playoff-opgør gik videre til hovedrunden, mens de ni tabere spillede videre i trøstrunden sammen med de 16 tabere fra første runde i hovedrunden.

Følgende hold kvalificerede sig til hovedrunden:

Hovedrunde 

Hovedrunden havde deltagelse af 32 hold:
 22 direkte kvalificerede hold.
 10 hold fra kvalifikationsrunden.

Trøstrunde 

Trøstrunden havde deltagelse af 25 hold:
 9 hold, der havde tabt i kvalifikationsrunden.
 16 hold, der havde tabt i første runde af hovedrunden.

Kilder 
 Fed Cup   
 Fed Cup - World Group - 1987

Noter 

Fed Cup
Tennis i 1987
Tennis i Canada
Sport i Vancouver